Hatch är ett engelskt efternamn och ortnamn:

Efternamn
 Carl Hatch
 Edwin Hatch
 Liam Hatch
 Orrin Hatch

Platser

Antarktis
 Hatch Islands, Wilkes land
 Hatch Plain, Coats land

England
 Hatch Beauchamp, Somerset (historiskt "Hache")
 Brands Hatch, racerbana